Fortunata – nome proprio di persona italiano femminile
 Fortunata – personaggio della serie Pokémon
 Fortunata – protagonista del libro Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e del film La gabbianella e il gatto
 Fortunata – film del 2017 diretto da Sergio Castellitto

Pagine correlate 
Fortunato (disambigua)
Santa Fortunata